Visioni di morte (Last Rites) – film per la televisione del 1999 diretto da Kevin Dowling
 Visioni di morte (Xinhan) – film del 2003 diretto da Billy Chung